Sangay  steht für:

 Sangay, 5230 m hoher aktiver Vulkan im Südosten Ecuadors
 Sangay (Morona Santiago), Parroquia rural im Kanton Palora der ecuadorianischen Provinz Morona Santiago
 Nationalpark Sangay, Nationalpark in Ecuador

Sangay  ist der Familienname folgender Personen:

 Lobsang Sangay (* 1968), indischer Jurist und Politaktivist